
Termin -{AT3}- ima više značenja.

 Antitrombin, protein
 Aero AT-3, avion